FFD steht für:
 Free Form Deformation, die Freiform-Deformation ist ein Verfahren zur Deformation mehrdimensionaler Körper.
 Full Function Device im offenen Funknetz-Standard ZigBee
 Future for Difference, ein Differenzkontrakt
 RAF Fairford, Luftstreitkraft-Stützpunkt in England (IATA-Code)
 Fern-Fernschnellzug, von 1928 bis 1936 Zuggattung des Rheingold (Zug)
 Bahnamtliche Abkürzung für den Bahnhof Flieden (DS100-Code)
 Feuerwehr-Flugdienst Niedersachsen
 Stuttgarter Flugdienst, eine deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Freundeskreis Freiheit für Deutschland, verbotene, rechtsextremistische Organisation

FFD